Pacha puede referirse a:

 Pacha, palabra quechua que significa espacio-tiempo. 
 Pachá, discoteca de España.
 Pachá, título civil y militar del imperio otomano.
 Pača, localidad del distrito de Rožňava, región de Košice, en Eslovaquia.
 Pacha, agrupación boliviana de música folklórica.
 PachaTV, canal de televisión español.
 Raúl "Pacha" Cardozo, jugador y entrenador de fútbol argentino.
 Luis Alfonso "Pacha" Espino, jugador de fútbol uruguayo.
 Pacha González, cantautor argentino.
 Alejandro "Pacha" Sánchez, político uruguayo.